Leslie Thomas ou Les Thomas peut faire référence à :

 , rugbyman gallois actif dans les années 1940
 Les Thomas (1906-1997), footballeur australien pour Collingwood
 Leslie Thomas (1931-2014), auteur britannique
 Leslie Thomas (1906-1971), politicien conservateur britannique
 Leslie Thomas (1965), avocat britannique.